ZBW peut correspondre à :
 ZBW #, un  qui signifie « Basculez sur la fréquence de repli # » selon le code Z.
 la National Library of Economics ou ZBW, une infrastructure de recherche pour la littérature économique.

Sigle de 3 caractères
Alphabet radio
Radioamateurisme
Code
Télégraphie